Franz Exner henviser til:

 Franz Exner (filosof) – østrigsk filosof
 Franz Exner (fysiker) – østrigsk fysiker (søn af filosoffen)
 Franz Exner (jurist) – østrigsk-tysk jurist (sønnesøn af filosoffen, nevø til fysikeren)